Hach ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Hach (1832–1896), deutscher Verwaltungsjurist und Historiker
 Arno Hach (1877–1945), deutscher Verlagsredakteur und Schriftsteller
 August Hach (1810–1882), deutscher Landwirt und Verbandsfunktionär
 Eduard Hach (1841–1917), deutscher Verwaltungsjurist, Historiker, Archivar und Heimatforscher
 Eugen Hach (* 1960), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Hans Hach Verdugo (* 1989), mexikanischer Tennisspieler
 Hermann Wilhelm Hach (1800–1867), deutscher Jurist und Senator der Hansestadt Lübeck
 Johann Friedrich Hach (1769–1851), deutscher Jurist und Diplomat
 Lena Hach (* 1982), deutsche Autorin
 Paul Hach (1893–1976), deutscher Bankfachmann
 Theodor Hach (1846–1910), deutscher Jurist und Kunsthistoriker
 Viola Hach-Wunderle (* 1953), deutsche Angiologin, Hochschullehrerin und Fachautorin

Hach ist ein Ortsname:
 Hach, ein Ortsteil von Auggen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hacha
 Hache